Code Project — веб-сайт на английском языке, который содержит статьи, предназначенные в первую очередь для программистов, создающих приложения для операционных систем семейства Microsoft Windows. Материал для статей в большинстве своем создается самими пользователями, а не берется из внешних источников. Почти каждая статья сопровождается исходным текстом программы и примером, которые можно загрузить. На сайте используются системы рейтинга и комментариев, которые помогают отделять хорошие статьи от плохих.

Категории статей 
Статьи на сайте «Code Project» относятся к одной из следующих категорий:
 Прикладные программы
 Веб-приложения
 Корпоративные информационные системы
 Мультимедиа
 Базы данных
 Фреймворки, системы и библиотеки
 Языки программирования
 Общие вопросы программирования
 Графический дизайн
 Жизненный цикл программного обеспечения

Языки программирования 
Программы приведенные в статьях в основном написаны на одном из следующих языков программирования: Си/C++ (основной акцент сделан на использовании с Microsoft Foundation Classes), C#, Visual Basic, Java, ASP, AJAX, SQL.

Создание статей 
Как только пользователь зарегистрируется на веб-сайте «Code Project», он может создавать свои собственные статьи. Новая статья либо проходит через модерацию и редактирование, либо сразу публикуется имея статус неотредактированной статьи.

Форум 
На сайте существует довольно активный форум, который является подходящим ресурсом для решения сложных проблем разработки программного обеспечения.

Похожие веб-сайты 
Зарубежные
 CodeGuru
 CodeComments
 DevX
 Experts-Exchange
 Planet Source Code
 TheScripts
 VisualBuilder
Русские
 RSDN
 Sources.ru

Примечания

Ссылки 
 

Сообщество разработчиков программного обеспечения
Сайты по алфавиту